Штефані Фогт і Яніна Вікмаєр були чинними чемпіонками, але вирішили того року не брати участі.

Тімеа Бачинскі і Крістіна Барруа виграли титул, у фіналі перемігши пару Луціє Градецька і Барбора Крейчикова з рахунком 3–6, 6–4, [10–4].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Draw

2014
BGL Luxembourg Open, парний розряд
2014 у люксембурзькому спорті